A 2012-es Tour Down Under kerékpárverseny a 14. volt 1999 óta. 2012. január 17-én kezdődött az ausztrál Prospect-ben és január 22-én ért véget Adelaide-ben. A verseny része a 2012-es UCI World Tour-nak. 6 szakaszból állt. Az összetett versenyt Simon Gerrans nyerte meg.

Részt vevő csapatok 
A 18 World Tour csapaton kívül 1 ausztrál csapat kapott szabadkártyát, így alakult ki a 19 csapatos mezőny.

WorldTour csapatok:
 AG2R La Mondiale  Astana  BMC Racing Team  Euskaltel-Euskadi  FDJ-BigMat  Astana  Garmin-Barracuda  GreenEDGE  Lampre-ISD  Liquigas-Cannondale  Lotto-Belisol  Movistar  Omega Pharma-Quick Step  Rabobank  RadioShack-Nissan Trek  Katusha  Saxo Bank  Sky  Vacansoleil

Profi kontinentális csapatok:
 UniSA-Australia

Szakaszok 
A 2012-es verseny 6 szakaszból állt.

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

Végeredmény

Összegzés

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Tourdownunder
2012